Contea di New Madrid, contea del Missouri
 New Madrid, città dell'omonima contea